Gunna steht für:

 Gunna (* 1993), US-amerikanischer Rapper
 Gunna (Film), indischer Film von Dwarki (2005) 

geographische Objekte:
 Gunna (Innere Hebriden) (gälisch Gunnaigh), Insel der Inneren Hebriden
 Gunna (Finnmark), Hügel in der Provinz Finnmark, Norwegen
 Gunna (New South Wales), Gemeinde im Leichhardt County, New South Wales, Australien